Кубок Болгарії з футболу 2006—2007 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул в 25-й раз здобув Левські.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 жовтня 2006

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 листопада 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 листопада 2006

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2006

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2007

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 травня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на soccerway 
 Кубок Болгарії на rsssf  

2006–2007
Болгарія
Болгарія
2006 у болгарському спорті
2007 у болгарському спорті